Media
 Černý Petr, oorspronkelijke titel van de Tsjechische film Peter en Pavla

Personen met de achternaam Petr
 Ferdinand Petr, Tsjechisch componist en dirigent
 Zdeněk Petr, Tsjechisch componist en redacteur

Voornaam
 Petr, jongensnaam